Amanti (Mistresses) – serie televisiva britannica del 2008
Mistresses – episodio pilota del 2009, di una serie televisiva mai prodotta
Mistresses – serie televisiva statunitense del 2013